La Serie Mundial de 1918 fue disputada entre Boston Red Sox y Chicago Cubs.

El equipo de Boston resultó ganador al vencer en la serie por 4 partidos a 2.

Desarrollo

Juego 1

Juego 2

Juego 3

Juego 4

Juego 5

Juego 6

Véase también 
 Anexo:Series Mundiales
 Temporada 1918 de las Grandes Ligas de Béisbol

Referencias

1918
Estados Unidos en 1918
Deporte en 1918